Femei române este despre femeile din România.

Drepturile femeilor în România

Premiere 
 Adela-Ionela Dinu, (n. 1977 - 2016), prima femeie din Europa care a fost premiată la gala Women of Europe Awards 2016 (un eveniment inițiat de cele mai importante organizații pentru drepturile femeilor, European Movement International -EMI- și European Women`s Lobby -EWL-) la categoria Woman in Action. Adela Dinu este prima femeie din Europa care primește această importantă recunoaștere pentru toate acțiunile desfășurate la nivel național și european în promovarea drepturilor femeii, în creșterea calității vieții acestora prin educație, aducând o contribuție semnificativă în emanciparea a mii de femei din România și Europa. A dezvoltat o nouă abordare de management bazată pe egalitatea de gen, care a fost transmisă la peste 3000 de femei manageri și antreprenori din Europa. Aceasta a inițiat și a coordonat primul proiect de lege din România în domeniul violenței domestice care a și devenit prima lege (Legea 217/2003) din țara noastră prin care se recunoaște că violența în familie este un act împotriva drepturilor femeilor.
 Sfânta Teodora de la Sihla (n. ~1650 - ?), singura româncă trecută în rândul sfinților 
 Ana Botta, (n. ~1856 - ?) prima femeie studentă din istoria învățământului universitar românesc, în 1879 
 Maria Cuțarida-Crătunescu (1857-1919) a fost prima femeie medic din România.
 Elena Densușianu-Pușcariu (1875-1966) a fost prima femeie profesor universitar în domeniul medical din România și prima femeie profesor la o clinică de oftalmologie din lume 
 Elena Caragiani-Stoienescu (1887–1929) - prima femeie aviator
 Elisa Leonida Zamfirescu (1887-1973) - prima femeie inginer din lume
 Virginia Andreescu (1894-1962) - prima femeie arhitect din România, obținând diploma în 1919
 Smaranda Brăescu (1897 – 1948), prima femeie parașutist cu brevet din România și printre primele din lume.
 Irina Constanziu-Vlassopol (1900–1979) este prima femeie-ofițer din Marina Comercială Română 
 Teodora Angela Lefterescu (1926-2007) este prima femeie căpitan de cursă lungă din România 
 Viorica Marincaș (n. 1963), prima femeie ajunsă șef la un inspectorat județean de poliție, în 2012.
 Elisabeta Lipă (n. 1964) - prima femeie general

Note

Lectură suplimentară 
 Enciclopedia personalităților feminine din România, George Marcu, Rodica Ilinca, Editura Meronia, 2009 - 
 Trecute vieți de Doamne și domnițe, Constantin Gane, Editura Universitas, 1991
 Femeile și politica în România: evoluția dreptului de vot în perioada interbelică, Ghizela Cosma, Editura Presa Universitară Clujeană, 2002
 Din istoria feminismului românesc: antologie de texte (1838-1929), Ștefania Gáll Mihăilescu, Editura Polirom, 2002
 Prezențe feminine: studii despre femei în România, Ghizela Cosma, Enikő Magyari-Vincze, Ovidiu Pecican, Editura Fundației DESIRE, 2002
 Despre femei și istoria lor în România, Alin Ciupală, Editura Universitâtii din București, 2004
 Mișcarea pentru emanciparea femeii în România: 1848-1948, Paraschiva Cîncea, Editura politicǎ, 1976
 Emanciparea femeii române: 1815-1918, Ștefania Gáll Mihăilescu, Editura Ecumenica, 2001
 Din istoria feminismului românesc: studiu și antologie de texte (1929-1948), Ștefania Gáll Mihăilescu, Editura Polirom, 2006
 Femeia în societatea românească a secolului al XIX-lea: între public și privat, Alin Ciupală, Editura Meridiane, 2003
 Castelul, biblioteca, pușcăria. Trei vămi ale feminității exemplare, Dan C. Mihăilescu - recenzie

Legături externe 
 SERIAL ISTORIC/ Femeile romane (I). De la Domnita Balasa la Irina Burnaia, 28 octombrie 2009, George Marcu, Ziarul de Duminică
 SERIAL ISTORIC / Femeile romane (II). Sapte mari doamne, 3 noiembrie 2009, George Marcu, Ziarul de Duminică
 SERIAL ISTORIC/ Femeile romane (III). Cine a fost Mita Biciclista, 11 noiembrie 2009, George Marcu, Ziarul de Duminică
 SERIAL ISTORIC/ Femeile romane (IV). Prima stewardesa din Romania, 17 noiembrie 2009, George Marcu, Ziarul de Duminică
 SERIAL ISTORIC/ Femeile romane (V). Femeia care a provocat prima ploaie artificiala din lume, 26 noiembrie 2009, George Marcu, Ziarul de Duminică
 Personalități feminine din România (I), 6 aprilie 2012, George Marcu, Ziarul de Duminică
 Personalități feminine din România (II), 13 aprilie 2012, George Marcu, Ziarul de Duminică
 Personalități feminine din România (III), 20 aprilie 2012, George Marcu, Ziarul de Duminică
 Personalități feminine din România (IV), 27 aprilie 2012, George Marcu, Ziarul de Duminică
 Personalități feminine din România (V), 4 mai 2012, George Marcu, Ziarul de Duminică

 Românce celebre (1), Venera Dumitrescu - Staia, Canada, Revista AGERO
 Românce celebre (2), Venera Dumitrescu - Staia, Canada, Revista AGERO
 FOTO Româncele care au schimbat istoria: Maria Haret - prima arhitectă din lume, Sofia Ionescu Orezeanu - prima femeie neurochirurg, 8 noiembrie 2013, Corespondenți „Adevărul”, Adevărul
 7 femei remarcabile in istoria Romaniei, 1 decembrie 2009, Mihaela Stanescu, Descoperă

 Românce care au cucerit lumea, 19 mai 2013, Silviu Dascălu, Ziarul Lumina

Vezi și 
 Listă de personalități feminine ale României

Listă
Liste de români
Listă
Române